Йоганн Август Саксен-Гота-Альтенбурзький (нім. Johann August von Sachsen-Gotha-Altenburg), (нар. 17 лютого 1704 — пом. 8 травня 1767) — принц Саксен-Гота-Альтенбургу
 Фрідріх I (герцог Саксен-Гота-Альтенбурзький) (нім. Friedrich I.), (нар. 15 липня 1646 — пом. 2 серпня 1691) — герцог Саксен-Гота-Альтенбургу у 1675—1691 роках
 Єлизавета Софія Саксен-Альтенбурзька (нім. Elisabeth Sophia von Sachsen-Altenburg), (нар. 10 жовтня 1619 — пом. 20 грудня 1680) — принцеса Саксен-Альтенбургу з династії Веттінів
 Луїза Саксен-Гота-Альтенбурзька (1756—1808) (нім. Luise von Saxe-Gotha-Altenburg), (нар. 9 березня 1756 — пом. 1 січня 1808) — принцеса Саксен-Гота-Альтенбургу.
Луїза Саксен-Гота-Альтенбурзька (1800—1831) (нім. Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg), повне ім'я Луїза Пауліна Шарлотта Фредеріка Августа Саксен-Гота-Альтенбурзька 
 Єлизавета Доротея Саксен-Гота-Альтенбурзька, Саксен-Гота-Альтенбурзька (нім. Elisabeth Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg); 8 січня 1640 — 24 серпня 1709) — принцеса Саксен-Гота-Альтенбурзька.
 Доротея Марія Саксен-Гота-Альтенбурзька (1674—1713), Марія Саксен-Гота-Альтенбурзька (нім. Dorothea Maria von Sachsen-Gotha-Altenburg), (нар. 22 січня 1674 — пом. 18 квітня 1713) — принцеса Саксен-Гота-Альтенбурзька.
 Анна Софія Саксен-Гота-Альтенбурзька (нім. Anna Sophie von Sachsen-Gotha-Altenburg), (нар. 22 грудня 1670 — пом. 28 грудня 1728) — принцеса Саксен-Гота-Альтенбурзька.